Traun (ciutat), ciutat Àustria a l'Alta Àustria 
 Riu Traun, afluent del Danubi a l'Alta Àustria 
 Comtat d'Abensberg-Traun, casa comtal del Sacre Imperi Romanogermànic originada al Traungau Alta Àustria